Das Pace Canadian Classic 2007 fand vom 6. bis 12. Januar 2007 in Toronto, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie Super Series Silver. Es war mit 75.000 US-Dollar dotiert.
 
Turniersieger wurde Ramy Ashour, der im Endspiel David Palmer mit 11:7, 11:3 und 11:4 bezwang. Titelverteidiger Amr Shabana schied im Achtelfinale aus.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Matthew Giuffre einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

 
PSA World Tour 2006/07
2007